770-й отдельный инженерный батальон  — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Переформирован из 1-го отдельного сапёрного батальона 52-й армии 31 декабря 1941 года.

В составе действующей армии с 31 декабря 1941 по 14 октября 1943 года.

До осени 1942 года обеспечивал боевую деятельность войск 52-й армии в районе Новгорода и севернее, по реке Волхов: в январе - июне 1942 года в ходе Любанской операции. В августе 1942 года переброшен севернее по Волхову, в район Гайтолово - Тортолово, где ведёт боевую деятельность в ходе Синявинской операции 1942 года. После неудачной операции введён в бой в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда, по окончании которой до осени 1943 года находится под Синявино, в августе 1943 года привлекался для инженерного обеспечения войск в ходе Мгинской операции

14 октября 1943 года переформирован в 920-й отдельный сапёрный батальон.

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны